Älsjön kan syfta på:
Älsjön, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun,  (29,6 ha)
Älsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn